Cigarar je lahko:

hrošč trtar
okrasno drevo ameriška katalpa